Sarotti-Schokoladenfabrik steht für:

 die Sarotti-Höfe in Berlin
 die Sarotti-Schokoladenfabrik (Hattersheim)